P – quattordicesima lettera dell'alfabeto italiano
Р – lettera dell'alfabeto cirillico
P – lettera dell'alfabeto greco

Biochimica 
 Nella codifica degli amminoacidi ordinari, P è l'abbreviazione della prolina.

Chimica 
 P è il simbolo per l'elemento chimico fosforo, e talvolta per fosfato.
p dove:, è un operatore che viene largamente usato per indicare costanti di dissociazione, concentrazioni ioniche, eccetera, con maggiore praticità rispetto al valore numerico o all'esponenziale. Costante di dissociazione acida o basica e pH sono tra i più frequentemente usati.

Editoria 
 Una P cerchiata, ℗, è un simbolo di copyright per una registrazione sonora.

Sport 
 P – abbreviazione di punter ruolo usato dalle squadre di football americano.

Fisica 
 p è il simbolo del momento.
 p è il simbolo della pressione.
 P è il simbolo del Peso.
 P è il simbolo della polarizzazione.
 In fisica delle particelle, p è il simbolo del protone.

Informatica 
 P è un'operazione sui semafori, usata per la sincronizzazione dei processi.
 Nella teoria della complessità, P è l'insieme dei problemi risolvibili in un tempo polinomiale su una Macchina di Turing deterministica; si veda classi di complessità P e NP.
 <p> è un tag HTML per indicare l'inizio di un paragrafo.

Latino 
 P. nell'antica Roma era l'abbreviazione del praenomen "Publius".

Logica simbolica 
 p è spesso usata per indicare una proposizione così come q e r.

Matematica 
 p indica il semi-perimetro (il perimetro è invece simboleggiato da 2p oppure, nei testi di matematica elementare, da P).
  talora viene usato per rappresentare l'insieme dei numeri primi, talora per rappresentare l'insieme dei numeri positivi.
 P viene usato nel simbolo di Riemann-Papperitz per le soluzioni delle equazioni differenziali lineari del secondo ordine fuchsiane (v. Equazione ipergeometrica).
 Nella teoria degli insiemi la scrittura  indica l'insieme delle parti dell'insieme S.

Metrologia 
 P è il simbolo che abbrevia peta, il prefisso SI che esprime il fattore 1015.
 p è il simbolo che abbrevia pico, il prefisso SI che esprime il fattore 10−12.
 p è il simbolo del pond, un'unità di misura della forza oggi obsoleta.
 Nel conio britannico, p è il simbolo del penny (pl. pence).

Musica 
 p, pp o ancora ppp, posti sotto al pentagramma, indicano rispettivamente piano, pianissimo e più che pianissimo come dinamica
 P, supergruppo musicale alternative rock statunitense attivo negli anni '90
 P, album dell'omonimo gruppo musicale del 1995

Statistica 
 p indica la probabilità.
 il valore p di un dato risultato in un esperimento è la significanza del risultato; ovvero, la probabilità di osservare tale risultato o uno più estremo, solamente per caso.

Trasporti 
 P è la sigla automobilistica internazionale del Portogallo.
 Due contrassegni (uno anteriore, di dimensioni ridotte, e uno posteriore) recanti la lettera P nera su fondo bianco retroriflettente devono essere posti sugli autoveicoli il cui guidatore sia in possesso dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida (il "foglio rosa").

Pagine correlate
 Combinazioni di due lettere e di tre lettere che iniziano per P.

Altri progetti